kuśnierz – osoba trudniąca się kuśnierstwem
 Kuśnierz – wieś w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie

osoby o nazwisku Kuśnierz:
 Piotr Kuśnierz – polski lekkoatleta
 Bronisław Kuśnierz – polski prawnik
 Robert Kuśnierz – polski historyk

Zobacz też